Als Goldene Tafel werden verschiedene Altäre genannt:

 Goldene Tafel im Bodemuseum in Berlin
 Goldene Tafel (Landesmuseum Hannover), ursprünglich für die Michaeliskirche in Lüneburg geschaffen
 Rekonstruktion der goldenen Tafel des Bodemuseums in Berlin im Mindener Dom